Автоспорт
 ETCC () — змагання за кубок Європи з кільцевих автоперегонів для турінгових (кузовних) автомобілів. Відбуваються з 2005 року.
 ETCC () — у 1961—2004 роках чемпіонат Європи з кільцевих автоперегонів серед турінгових (кузовних) автомобілів.

Автоспорт